Аліканте — місто в Іспанії.
 Аліканте — провінція в Іспанії.
 Аліканте (футбольний клуб) — іспанський футбольний клуб із однойменного міста.
 Аліканте (баскетбольний клуб) — іспанський баскетбольний клуб із однойменного міста.
 Аліканте (станція) — центральна залізнична станція міста Аліканте.
 Аліканте (аеропорт) — аеропорт поблизу міста Аліканте.

Див. також 
 Сан-Джоан-д'Алакант, також Сан-Хуан-де-Аліканте — муніципалітет в Іспанії в провінції Аліканте.

Багатозначні терміни